Wulatelong gobiensis es la única especie conocida del género extinto Wulatelong de dinosaurio terópodo ovirraptórido basal que vivió durante el a finales del período Cretácico hace entre 75 a 71 millones de años durante el Campaniense, en lo que es hoy Asia. Sus restos fósiles se han hallado en la Formación Wulansuhai de Bayan Mandahu, en el distrito de Linhe en la Mongolia Interior, al norte de China.

Los fósiles de Wulatelong, que representan un solo esqueleto casi completo, ahora catalogado IVPP V 18409, fueron descubiertos en 2009 en el área de Bayan Mandahu de Wulatehouqi, Mongolia Interior, un área rica en fósiles que ha producido muchos descubrimientos recientes de dinosaurios. Los autores del artículo que describe a Wulatelong habían descrito previamente al dromeosáurido Linheraptor en 2010, al alvarezsáurido Linhenykus en 2011 y al troodóntido Linhevenator ese mismo año. Wulatelong fue descrito por Xu et al. en 2013. El nombre del género deriva de Wulate, donde se descubrieron los fósiles y long la palabra china para "dragón". El nombre específico, W. gobiensis , se refiere al desierto de Gobi.

Wulatelong compartía su hábitat en el Bayan Mandahu con otra fauna de dinosaurios. Estos incluían a los ceratopsianos Protoceratops y Magnirostris, el anquilosáurido Pinacosaurus y varios otros terópodos, los dromeosáuridos Velociraptor, Papiliovenator y Linheraptor, el oviraptorosaurio Machairasaurus, el alvarezsauroide Linhenykus y el troodontido Linhevenator. Los autores del artículo que describe a Wulatelong concluyeron que la fauna de Bayan Mandahu "difiere fundamentalmente en su composición de la clásica fauna de Djadokhta, quizás por una diferencia de edad o por factores ambientales".

Wulatelong es un dinosaurio oviraptórido, el taxón hermano de Banji. Los oviraptóridos eran terópodos herbívoros y omnívoros, parecidos a pájaros, caracterizados por picos sin dientes parecidos a los de los loros y a menudo, crestas elaboradas. Se conocen solo desde el Cretácico superior de Asia.

Referencias

Enlaces externos 

Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Cretácico
Oviraptorosauria